Catherine Renaudin – attrice francese (conosciuta anche come Catherine Rich), moglie dell'attore Claude Rich
 Catherine Renaudin – personaggio immaginario della serie manga Eroica - La gloria di Napoleone